Појам Викар (вишезначна одредница) може да се односи на:

 Викар,
 Викар (Алмерија), град је у Шпанији у аутономној заједници Андалузија у покрајини Алмерија